

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

 Neoregelia abendrothae L.B. Smith 
 Neoregelia amandae W. Weber 
 Neoregelia ampullacea (E. Morren) L.B. Smith 
 Neoregelia angustibracteolata E. Pereira & Leme 
 Neoregelia angustifolia E. Pereira 
 Neoregelia atroviridifolia W. Weber & Röth 
 Neoregelia azevedoi Leme 
 Neoregelia bahiana (Ule) L.B. Smith 
 Neoregelia binotii (Antoine) L.B. Smith 
 Neoregelia bragarum (E. Pereira & L.B. Smith) Leme 
 Neoregelia brevifolia L.B. Smith & Reitz 
 Neoregelia brigadeirensis Paula & Leme 
 Neoregelia brownii Leme 
 Neoregelia burle-marxii R.W. Read 
 ssp. meeana R.W. Read 
 Neoregelia camorimiana E. Pereira & I.A. Penna 
 Neoregelia capixaba E. Pereira & Leme 
 Neoregelia carcharodon (Baker) L.B. Smith 
 var. atroviolacea Reitz 
 Neoregelia carinata Leme 
 Neoregelia carolinae (Beer) L.B. Smith 
 var. carolinae
 forma tricolor (M.B. Foster) M.B. Foster ex L.B. Smith 
 Neoregelia cathcartii C.F. Reed & R.W. Read 
 Neoregelia chlorosticta (Baker) L.B. Smith 
 Neoregelia coimbrae E. Pereira & Leme 
 Neoregelia compacta (Mez) L.B. Smith 
 Neoregelia concentrica (Vellozo) L.B. Smith 
 Neoregelia coriacea (Antoine) L.B. Smith 
 Neoregelia correia-araujoi E. Pereira & I.A. Penna 
 Neoregelia crispata Leme 
 Neoregelia cruenta (Graham) L.B. Smith 
 Neoregelia cyanea (Beer) L.B. Smith 
 Neoregelia diversifolia E. Pereira 
 Neoregelia doeringiana L.B. Smith 
 Neoregelia dungsiana E. Pereira 
 Neoregelia eleutheropetala (Ule) L.B. Smith 
 var. bicolor L.B. Smith 
 Neoregelia eltoniana W. Weber 
 Neoregelia farinosa (Ule) L.B. Smith 
 Neoregelia fluminensis L.B. Smith 
 Neoregelia fosteriana L.B. Smith 
 Neoregelia gavionensis Martinelli & Leme 
 Neoregelia gigas Leme & L. Kollmann 
 Neoregelia guttata Leme 
 Neoregelia hoehneana L.B. Smith 
 Neoregelia ibitipocensis (Leme) Leme 
 Neoregelia indecora (Mez) L.B. Smith 
 Neoregelia inexspectata Leme 
 Neoregelia johannis (Carrière) L.B. Smith 
 Neoregelia johnsoniae H. Luther 
 Neoregelia kautskyi E. Pereira 
 Neoregelia kerryi Leme 
 Neoregelia kuhlmannii L.B. Smith 
 Neoregelia lactea H. Luther & Leme 
 Neoregelia laevis (Mez) L.B. Smith 
 var. laevis
 forma maculata H. Luther 
 Neoregelia leprosa L.B. Smith 
 Neoregelia leucophoea (Baker) L.B. Smith 
 Neoregelia leviana L.B. Smith 
 Neoregelia lilliputiana E. Pereira 
 Neoregelia lillyae W. Weber 
 var. acuminata W. Weber 
 Neoregelia longipedicellata Leme 
 Neoregelia longisepala E. Pereira & I.A. Penna 
 Neoregelia lymaniana R. Braga & Sucre 
 Neoregelia macahensis (Ule) L.B. Smith 
 Neoregelia macrosepala L.B. Smith 
 Neoregelia maculata L.B. Smith 
 Neoregelia macwilliamsii L.B. Smith 
 Neoregelia magdalenae L.B. Smith & Reitz 
 var. teresae L.B. Smith & Reitz 
 Neoregelia margaretae L.B. Smith 
 Neoregelia marmorata (Baker) L.B. Smith 
 Neoregelia martinellii W. Weber 
 Neoregelia melanodonta L.B. Smith 
 Neoregelia menescalii Leme 
 Neoregelia mooreana L.B. Smith 
 Neoregelia mucugensis Leme 
 Neoregelia myrmecophila (Ule ex G. Karsten & H. Schenk) L.B. Smith 
 Neoregelia nevaresii Leme & H. Luther 
 Neoregelia nivea Leme 
 Neoregelia odorata Leme 
 Neoregelia olens (Hooker f.) L.B. Smith 
 Neoregelia oligantha L.B. Smith 
 Neoregelia pascoaliana L.B. Smith 
 Neoregelia pauciflora L.B. Smith 
 Neoregelia paulistana E. Pereira 
 Neoregelia pendula L.B. Smith 
 var. brevifolia L.B. Smith 
 Neoregelia pernambucana Leme & J.A. Siqueira 
 Neoregelia petropolitana Leme 
 Neoregelia pineliana (Lemaire) L.B. Smith 
 var. phyllanthidea (Morren) L.B. Smith 
 Neoregelia pontualii Leme 
 Neoregelia princeps (Baker) L.B. Smith 
 var. phyllanthidea (Mez) L.B. Smith 
 Neoregelia punctatissima (Ruschi) Ruschi 
 Neoregelia richteri W. Weber 
 Neoregelia roethii W. Weber 
 Neoregelia rosea L.B. Smith 
 Neoregelia rubrifolia Ruschi 
 Neoregelia rubrovittata Leme 
 Neoregelia ruschii Leme & B.R. Silva 
 Neoregelia sanguinea Leme 
 Neoregelia sapiatibensis E. Pereira & I.A. Penna 
 Neoregelia sarmentosa (Regel) L.B. Smith 
 Neoregelia schubertii Röth 
 Neoregelia seideliana L.B. Smith & Reitz 
 Neoregelia silvomontana Leme & J.A. Siqueira 
 Neoregelia simulans L.B. Smith 
 Neoregelia smithii W. Weber 
 Neoregelia spectabilis (T. Moore) L.B. Smith 
 Neoregelia stolonifera L.B. Smith 
 Neoregelia tarapotoensis Rauh 
 Neoregelia tenebrosa Leme 
 Neoregelia tigrina (Ruschi) Ruschi 
 Neoregelia tristis (Beer) L.B. Smith 
 Neoregelia uleana L.B. Smith 
 Neoregelia wilsoniana M.B. Foster 
 Neoregelia wurdackii L.B. Smith 
 Neoregelia zaslawskyi E. Pereira & Leme 
 Neoregelia zonata L.B. Smith

Примечания

Ссылки 

Неорегелия
Неорегелия